Суперкубок Росії з футболу 2008 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 березня 2008 року між чемпіоном Росії Зенітом та володарем кубка Росії Локомотивом.

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Березень 2008
2008 у Росії